La Suomen Cup 2020 è stata la 66ª edizione della coppa di Finlandia di calcio, iniziata il 25 gennaio 2020 e conclusa il 3 ottobre 2020 con la finale. L' era la squadra campione in carica. L' ha conquistato il trofeo per la quattordicesima volta nella sua storia.

Formula 
La formula del torneo prevede dei giorni di qualificazione e una successiva fase ad eliminazione diretta.
La fase a gironi è costituita da 4 gironi, 2 da sei, riservati alle squadre partecipanti alla Veikkausliiga 2020, e altri 2 da sei, riservati alle squadre partecipanti alla Ykkönen 2020. Nei primi due gironi si qualificano le prime quattro di ciascun girone, negli altri due le prime due.
Nella fase ad eliminazione diretta, alle squadre qualificate dai gironi della Ykkönen si aggiungono le due squadre finaliste della Coppa delle Regioni 2019 e le due squadre finaliste della Kakkosen Cup 2020: tutte quante affrontano, in gara singola, secondo un tabellone sorteggiato,  ciascuna, una squadra della Veikkausliiga.

Fase a gironi

Veikkausliiga

Gruppo A

Gruppo B

Ykkönen

Gruppo A

Gruppo B

Ottavi di finale 
Alle squadre qualificate dalla fase a gironi si aggiungono le finaliste della Kakkosen Cup 2020,  e , e le finaliste della Coppa delle Regioni 2019,  e PeKa.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 giugno 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 giugno 2020

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 giugno 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 giugno 2020

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 giugno 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 giugno 2020

Finale

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa di Finlandia
Calcio nel 2020